El nombre de Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora de Gracia.

Iglesias

en Brasil 
Igreja de Nossa Senhora das Graças
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en João Pessoa, Paraíba (w:pt);
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en Mesquita, Río de Janeiro (w:pt);

en Chile 
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia en el sector de Nercón, en la ciudad chilota de Castro

en España 
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Alicante.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Alosno.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y San José, de Barcelona.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Berlanga.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Calañas.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Camas.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Córdoba.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Granada.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Palomas.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Viver.
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Guadalcázar

en Filipinas 
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en Makati.

en Italia 
Chiesa della Madonna delle Grazie

en Portugal 
 Iglesia de Gracia (Évora)
 Iglesia de Gracia (Coímbra)

Diversas 
 Catedral de Nuestra Señora de la Gracia (Bafatá), Guinea-Bisáu.
 Catedral de Nuestra Señora de la Gracia (Nicosia), Chipre.
 Catedral de Nuestra Señora de la Gracia (Santo Tomé), Santo Tomé y Príncipe.
 Ermita de Nuestra Señora de Gracia (Castielfabib), España.
 Ermita de Nuestra Señora de Gracia (San Cristóbal de La Laguna), España.
 Procatedral de Nuestra Señora de la Gracia (Praia), Cabo Verde.